L'édition 2017 du tournoi de tennis de Tianjin se déroule du 9 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Maria Sharapova remporte l'épreuve en simple, Irina-Camelia Begu et Sara Errani celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Issue des qualifications, ce tournoi marque le retour de l'Italienne Sara Errani après une suspension de 2 mois pour dopage, à la suite d'un contrôle positif au létrozole.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Sabine Lisicki, de la Française Caroline Garcia, de la Japonaise Misaki Doi et de la Russe Evgeniya Rodina. Elles sont respectivement remplacées par Zhu Lin, Han Xinyun, Kristie Ahn et Aryna Sabalenka.

Pendant le tournoi 
Toutes deux suspendues pour dopage il y a quelques mois, respectivement pour une durée de 2 et 15 mois, Sara Errani et Maria Sharapova enchaînent les victoires, parvenant à se hisser, au minimum, en demi-finale. L'Italienne Sara Errani, issue des qualifications, s'est imposée face à l'Ukrainienne Kateryna Kozlova, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia et l'Américaine Christina McHale avant de voir son parcours s'arrêter en demi-finale par la jeune étoile montante de 19 ans, Aryna Sabalenka. Elle remporte néanmoins le double, associée à Irina-Camelia Begu. La Russe Maria Sharapova, bénéficiant d'une invitation de la part des organisateurs, a écarté coup sur coup la tête de série 9 Irina-Camelia Begu, la Polonaise Magda Linette, la Suissesse Stefanie Vögele, la tête de série 3 Peng Shuai, et la jeune Biélorusse Aryna Sabalenka, pour remporter le titre.

Il s'agit d'une première finale en plus de deux ans pour Maria Sharapova, après avoir été suspendue 15 mois pour dopage au meldonium. Sa précédente finale remonte au Premier 5 de Rome en , qu'elle a remporté contre l'Espagnole Carla Suárez Navarro.

Lauréates 
Maria Sharapova remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Aryna Sabalenka. Il s'agit de son  depuis plus de 2 ans.

En double, Irina-Camelia Begu et Sara Errani remportent leur  ensemble en battant en finale Dalila Jakupović et Nina Stojanović. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tianjin
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Tianjin
Tianjin
Tennis en octobre 2017